Kloster St. Blasien ist der Name folgender Klöster:
 Kloster St. Blasien (Schwarzwald) in St. Blasien im Schwarzwald
 St.-Blasien-Kloster (Northeim) in Northeim